SESAME steht für:
 SESAME (Synchrotron), Synchrotron in Jordanien
 ehemalige Bezeichnung für ein europäisches Programm zur Verbesserung des Flugverkehrsmanagements, siehe Single European Sky ATM Research Programme (SESAR)
 Sesame (Framework), Open Source Framework zur Speicherung, Deduktion und Abfrage von RDF (Resource Description Framework)-Daten

Siehe auch:
 Sesam (Begriffsklärung)

Abkürzung